Municipio de Blue Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Creek (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Blue Creek (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding.